Виларе (старо - Самсиите) е село в Северна България, община Велико Търново, област Велико Търново. То се намира в подножието на прохода на Републиката, на няколко километра западно от него. Причислява се къмв землището на с. Райковци, към което спадат още 21 махали. Историята на Виларе (Самсиите) е свързана с тази на съседните две махали - Цеперани и Сеймени.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници

Външни препратки 
 Белновръшки войводи

Села в област Велико Търново
Населени места в община Велико Търново